Kyōdō bezeichnet:
 Kyodo News, eine japanische Nachrichtenagentur
 Kyōzō, den Aufbewahrungsort der Sutren in japanischen Tempeln